Der BoyleSports World Grand Prix 2019 ist ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 12. Oktober zum 22. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 19. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Den Turniersieg sicherte sich zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt fünften Mal der Niederländer Michael van Gerwen, welcher im Finale den Engländer Dave Chisnall mit 5:2 sets besiegen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt wurden. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg im Vergleich zum Vorjahr um £ 50.000 an und betrug somit £ 450.000 Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2019 sind folgende Spieler teilnahmeberechtigt:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert waren

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Gary Anderson
  Michael Smith
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  James Wade
  Mensur Suljović
  Ian White
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Nathan Aspinall
  Jonny Clayton
  Adrian Lewis
  Joe Cullen

Pro Tour Order of Merit
  Krzysztof Ratajski
  Glen Durrant
  Jermaine Wattimena
  Jamie Hughes
  Jeffrey de Zwaan
  Ricky Evans
  Steve Beaton
  Keegan Brown
  Chris Dobey
  Stephen Bunting
  Danny Noppert
  Max Hopp
  John Henderson
  Vincent van der Voort
  Mervyn King
  Dimitri Van den Bergh

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streamingdienst DAZN das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Dublin